Il Camparini Gioielli Cup è stato un torneo professionistico di tennis giocato sulla terra rossa, che faceva parte dell'ATP Challenger Tour e dell'ITF Women's Circuit. Il torneo maschile si tenne annualmente al Circolo Tennis Reggio Emilia di Reggio Emilia in Italia dal 2003 al 2010. L'unica edizione del torneo femminile fu disputata nel 2011.

Albo d'oro

Singolare maschile

Doppio maschile

Singolare femminile

Doppio femminile

Collegamenti esterni